Rapid Creek (englisch für „schnellfließendes Flüsschen“) bezeichnet eine Reihe von Fließgewässern, darunter:

in Kanada:
 Rapid Creek (Blow River), im Yukon-Territorium
 Rapid Creek (Lardeau River), in British Columbia
 Rapid Creek (Nipigonsee), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Rapid Creek (Cheyenne River), in South Dakota

Außerdem bezeichnet Rapid Creek:

 einen Stadtteil von Darwin im Northern Territory in Australien